Wzrok, oko
 widzenie barwne
 widzenie fotopowe
 widzenie mezopowe
 widzenie przestrzenne
 widzenie skotopowe
 widzenie stereoskopowe
 widzenie zdwojone
 Inne znaczenia 
 „widzenie ręczne” – gnozja
 widzenie (więziennictwo)
 „Widzenie” – teatr w Lublinie
 Widzenie chłopca Bartłomieja – obraz (Michaił Niestierow)
 Widzenie świętej Katarzyny – poemat (Antoni Lange)
 Widzenie o Piotrze Oraczu – poemat (William Langland)
 Widzenie Sądu – poemat (Robert Southey)
 widzenie Wandy Malczewskiej nt. „Cudu nad Wisłą”
 Kaśjapa (Sanskryt कश्यप = żółw, widzenie) – mędrzec indyjski